Panchito – soprannome di Francisco Flores Cordoba, calciatore messicano
 Panchito – soprannome di Francisco Hernández, calciatore messicano
 Panchito – soprannome di Francisco López Merino, poeta argentino
 Panchito Alba – attore filippino
 Panchito Gómez Toro – luogotenente cubano
 Panchito Pistoles – personaggio Disney
 Panchito Riset – cantante cubano